Ein Fahrbetrieb bezeichnet:

 ein Verkehrsunternehmen
 ein Fahrgeschäft
 einen Fahrplan